Tom Butler (wielrenner) (1878),  Amerikaans wielrenner
 Tom Butler (acteur) (1951), Canadees acteur